Wiechuła:

Osoby o nazwisku Wiechuła 
 Bernard Augustyn Wiechuła (1920-2000) – żołnierz, cichociemny
 Bolesław Wiechuła (1912-1943) – lekarz, harcerz
 Józef Wiechuła (ur. 1948) – polityk, wójt 
 Ludwik Wiechuła (1920-1987) – polski żołnierz, cichociemny